Menzies se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Archibald Menzies
 James I. Menzies
 Robert J. Menzies